Камкин Владимир Николаевич — советский металлург, электролизник Новокузнецкого Алюминиевого завода. Герой Социалистического Труда (1975).

Биография 
Родился 23 ноября 1939 года в селе Потанов-Починок Вологодской области.

Работал на Новокузнецком алюминиевом заводе сначала электролизником, затем старшим электролизником, а с 1975 года бригадиром.

Бригада Камкина с 1975 года по 1981 год работала без нарушений ТБ, всегда с выполнением плана. В результате доля алюминия А7 возросла с 43% до 67% от всего выпуска продукции.

Награды 
 Золотая звезда Героя Социалистического Труда

Ссылки 
 
 Имя в истории города. Камкин В. И. - Новокузнецкая библиотека имени Н.В. Гоголя

Персоналии:Новокузнецкий алюминиевый завод
Родившиеся в Вологодской области